Saint Antonin désigne plusieurs saints chrétiens :

Saints des Églises catholiques et orthodoxes 
Par ordre chronologique du décès présumé :

 Antonin d'Apamée (), tailleur de pierres, martyr à Apamée en Syrie ; célébré localement le 2 février.
 Antonin de Plaisance († vers 303), martyr près de Travo, auquel a été attribué abusivement un Itinerarium Hierosolymitanum datant du  ; fête le 30 septembre.
 Antonin de Capoue  (†  vers 305), jeune enfant et Aristée, évêque, martyrs à Capoue en Campanie ; célébrés le 3 septembre en Orient. 
 Antonin de Césarée (†  308), ou Antoine, avec Zebinas, Germain ou Nicéphore et Ennathas ou Marathas, martyrs à Césarée de Palestine sous Galère ; célébrés le 13 novembre en Occident et le 12 novembre en Orient. 
 Antonin de Carpentras (†  473), ou Antoine, moine de Lérins, puis évêque de Carpentras dans le Comtat Venaissin ; célébré le 13 septembre. 
 Antonin de Syrie (), avec Jean, Moïse et Antiochus, ascètes des montagnes de Syrie ; célébrés le 23 février en Orient. 
 Antonin de Pamiers (°453 ? - †506 ?), martyr ; célébré localement  à Pamiers, Palencia, Medina del Campo et à Ucciani le 2 septembre.
 Antonin de Milan († vers 660 ou 677), évêque de Milan en Lombardie ; célébré le 31 octobre.
 Antonin de Sorrente († vers 830), abbé de Saint-Agrippin, se retira près de Sorrente en Campanie ; célébré le 14 février.
 Antonin de Florence (1389-1459), frère prêcheur, archevêque de Florence ; célébré le 2 mai depuis 1969.

Saints et bienheureux des Églises catholiques 
 Antonin Fantosati (†  1900), et Joseph-Marie Gambaro, prêtres franciscains, martyrs en Chine dans la province de Hunan ; fêtés le 7 juillet.
 Antonin Bajewski († 1942) vicaire de Saint Maximilien Kolbe, il fut martyrisé dans un camp de concentration. Fêté le 7 mai.

Saints des Églises orthodoxes

Références